Computergestützte Übersetzung kann zweierlei bedeuten:

 Der Computer übersetzt, der Mensch hilft dabei durch Vor- und Nachbereitung des zu übersetzenden Materials. Man spricht hier von human-aided machine translation (HAMT): Siehe Maschinelle Übersetzung.
 Der Mensch übersetzt, der Computer unterstützt ihn dabei. Man spricht dabei von machine-aided human translation (MAHT) oder computer-aided translation (CAT): Siehe Computerunterstützte Übersetzung.